Zákon a pořádek nebo též Právo a pořádek (v anglickém originále Law & Order) je americký právnický a kriminální televizní seriál. Jeho tvůrcem je Dick Wolf. Je součástí stejnojmenné série seriálů a dalších multimédií. Byl vysílán původně na NBC a partnerských kabelových sítích, v Česku na TV Prima. Seriál měl premiéru 13. září 1990 a poslední díl 20. série byl odvysílán 24. května 2010.

28. září 2021 NBC ohlásila objednání 21. řady, která bude mít premiéru 24. února 2022.

Děj 
Seriál se odehrával i natáčel v New Yorku a děj probíhal ve dvou rovinách: V první půlhodině každého dílu probíhalo vyšetřování zločinu a získávání důkazů newyorskou policií a posléze následovala žaloba obviněného, kterou přednesl úřad státního žalobce okrsku Manhattan. Scénáře byly často založeny na skutečných případech, které se staly v nedávné době.

Obsazení 

Mezi nejdéle hrající herce a nejvýznamnější postavy seriálu patří (někteří herci se nejprve objevili v epizodních rolích a později jim byly přiděleny jiné, významnější role):

Vysílání

Produkce 
14. května 2010 společnost NBC oznámila, že seriál Zákon a pořádek je zrušen a poslední epizoda bude odvysílána 24. května 2010.
Ihned po oznámení ukončení vysílání seriálu oznámil Dick Wolf, že hledá novou společnost, jež by vysílala pokračování seriálu Zákon a pořádek. Také oznámil, že přinejmenším bude odvysílán dvouhodinový televizní film, který ukončí a završí celý seriál.
V červenci 2010 bylo oznámeno, že i přes slibné vyjednávání s několika společnostmi se seriál „přesune do historických knih“.

Úspěch a ohlasy 
V době ukončení byl nejdéle vysílaným kriminálním seriálem v hlavním čase v USA a také byl celkově nejdéle vysílaným hraným seriálem v USA (společně se seriálem Gunsmoke). Oba tyto seriály jsou druhým nejdelším klasickým seriálem vůbec; prvním je kreslený seriál Simpsonovi.

Úspěch seriálu vedl k vytvoření dalších odvozených televizních seriálů se stejným námětem, k natočení televizního filmu, k vytvoření několika počítačových her a k mezinárodním verzím seriálu. Tento seriál byl také oceněn několika cenami a na další byl nominován.

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Law & Order na NBC
  Law & Order na TNT
  Law & Order na Channel Five
 

Americké kriminální televizní seriály
Americké právnické televizní seriály
Americké dramatické televizní seriály
Americké mysteriózní televizní seriály
Televizní seriály vysílané od roku 1990
Aktuálně vysílané televizní seriály
Televizní seriály NBC
Televizní seriály Universal Television
Televizní seriály Dicka Wolfa
Zákon a pořádek (franšíza)
Držitelé ceny Emmy za nejlepší seriál (drama)